Seshadri ist der Nachname von:
C. S. Seshadri (1932–2020), indischer Mathematiker
T. R. Seshadri (1900–1975), indischer Chemiker